Leimen (Baden), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Leimen (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz